Berevoești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Berevoești (Argeș) (alternative Schreibweise Berevoiești), Gemeinde im Kreis Argeș
 Berevoești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița